est un mot néerlandais signifiant clocher-tour

Voir aussi 
 Klockhuis d'Eecke